Hamse steht für:
 Khamseh, turksprachige Ethnie im Iran, Konföderation aus fünf Nomadenstämmen
 Zusammenstellung von fünf Masnawīs, eine literarische Gattung von Doppelversen